Santippe – moglie di Socrate
Santippe – nome proprio
Santippe – asteroide
Santippe – personaggio mitologico